

Шенгельди — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область
 Шенгельди — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Шенгельди — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Шенгельди — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область